Razówka – rodzaj mąki
 Razówka – rodzaj pieczywa
 Razówka – rodzaj zabiegu uprawowego
 Razówka – jałówka przeznaczona na rzeź